Се́верный проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Армения 
 Северный проспект — улица в Ереване.

Россия 
 Северный проспект — улица в Архангельске.
 Северный проспект — улица в городе Находке.
 Северный проспект — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Северный бульвар
 Северный проезд
 Северная площадь (Санкт-Петербург)
 Северная улица